Vitali Kaleshin (Krasnodar, 3 de outubro de 1980) é um futebolista profissional russo, defensor, milita no Rubin Kazan.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Naturais de Krasnodar